22/7 puede hacer referencia a: 

 22 de julio. 
 22/7, un número cercano a π
 Demostración de que 22/7 es mayor que π
 22/7, grupo musical japonés.
 22/7 (serie de televisión), serie de televisión japonesa.